Kittrell bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kittrell (Mississippi)
 Kittrell (North Carolina)
 Kittrell (Tennessee)

Kittrell ist der Familienname von:
 Christine Kittrell (1929–2001), US-amerikanische R&B-Sängerin
 Jean Kittrell (≈1926–2018), US-amerikanische Jazzmusikerin